Сергей Викторович Дрозд (; ) — белорусский футболист, защитник клуба «Молодечно».

Клубная карьера 
Воспитанник молодечненского футбола, уже в 18 лет дебютировал в Высшей лиге в составе местного клуба. После сезона 2004, когда «Молодечно» опустилась до Второй лиги, перешёл в светлогорский «Химик», где играл в течение четырёх лет (с небольшим перерывом). В 2009 году вернулся в «Молодечно».

В сезоне 2011 перешёл в «Слуцк», получивший место в Первой лиге. Сначала прочно играл в основе слуцкого клуба, но позже стал реже появляться на поле. Тем не менее, остался в «Слуцке» и после его выхода в Высшую лигу в 2014 году. Первую половину сезона 2014 провел на скамейке запасных, но позже из-за травм основных игроков стал выходить в стартовом составе на позиции левого защитника. В декабре 2014 года разорвал контракт со «Слуцком».

В марте 2015 года перешёл в светлогорский «Химик». В сезоне 2016 вернулся в «Молодечно-ДЮСШ-4». Покинул молодечненскую команду в июле 2019 года и перешел в «Андердог». В апреле 2020 года вновь присоединился к молодечненскому клубу.

Достижения 
 Победитель Первой лиги Белоруссии: 2013

Статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Химик» Светлогорск
Игроки ФК «Слуцк»
Игроки ФК «Молодечно-ДЮСШ-4»
Игроки ФК «ПМЦ»